Всеобщие выборы в Гватемале проходили 16 июня (парламентские и 1-й тур президентских) и 11 августа 2019 года (2-й тур президентских). На них избираются президент, 160 депутатов Конгресса Республики, 20 депутатов Центральноамериканского парламента, а также 340 мэров. 

Президент Джимми Моралес не мог баллотироваться на второй срок.

После 1-го тура президентских выборов лидировали Сандра Торрес и Алехандро Джамматтеи, набравшие 26 и 14 %, соответственно. Во 2-м туре победу одержал консервативный политик Алехандро Джамматтеи, получивший 59% голосов избирателей. Явка составила 62% в 1-м туре и лишь 40% во 2-м туре.

Избирательная система 
Президент Гватемалы избирается по системе абсолютного большинства.

Конгресс Гватемалы состоит из 158 членов. Депутаты избираются двумя способами: 127 мест распределяются по 22 многомандатным избирательным округам, соответствующим департаментам, а оставшиеся 31 депутат — по единому общенациональному округу. Места распределяются по закрытым партийным спискам на основе пропорционального представительства, рассчитываемого по методу Д’Ондта.

Кандидаты 
Кандидатура Тельмы Алданы от партии Семилья была дисквалифицирована в связи с тем, что она оказалась вовлечена в коррупционное дело. Она отрицала обвинения и объявила дело против неё пактом коррупционеров из руководящих рядов политиков и бизнесменов. Она, как бывший Генеральный прокурор, раскрыла несколько крупнейших коррупционных дел. 

В апреле 2019 года правоцентристский кандидат Марио Эстрада был арестован в Майами властями США по обвинению в связях с картелем Синалоа, от которого он получил от 10 до 12 млн долларов на избирательную кампанию, и за то, что заказывал убийства своих конкурентов.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Гватемала
Выборы в Гватемале
2019 год в Гватемале
Июнь 2019 года